Особая комиссия кнессета по борьбе с наркотиками ( — Ваада меюхедет ле-маавак бе-нега ха-самим) — особая комиссия кнессета, занимающаяся вопросами наркомании в Израиле.

Председатели комиссии 
 Овадья Эли (кнессет 12-го созыва)
 Реувен Ривлин (кнессет 12-го созыва)
 Рафаэль Эйтан (кнессет 13-го созыва)
 Эли Бен-Менахем (кнессет 14-го созыва)
 Номи Хазан (кнессет 14-го созыва)
 Талеб Эльсана (кнессет 15-го созыва)
 Аюб Кара (кнессет 16-го созыва)
 Йехиель Хазан (кнессет 16-го созыва)
 Яир Перец (кнессет 16-го созыва)
 Нисим Зеэв (кнессет 17-го созыва)
 Мухаммед Бараке (кнессет 18-го созыва)
 Талеб Эльсана (кнессет 18-го созыва)

Ссылки 
 Информация о комиссии на сайте кнессета   http://www.knesset.gov.il/committees/ru/committee_ru.asp?c_id=12 
 История комиссии на сайте кнессета 

Комиссии кнессета
Регулирование в сфере наркотических и психотропных веществ в Израиле